Капетанович (/, ) — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Капетанович, Домагой (1926—2005) — югославский футболист и тренер.
 Капетанович, Исмет (1921—1942) — югославский партизан Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.
 Капетанович-Любушак, Мехмед-бег (1839—1902) — боснийский писатель, фольклорист, интеллектуал. Государственный деятель. Градоначальник Сараево (1893—1899).